Фридрихштадтский уезд (Фридрихштадтскій уѣздъ, , ) — административная единица Курляндской губернии до 1918 года, затем как Яунелгавский уезд входит в состав Латвии до 1920 года. Уездный город — Фридрихштадт.

История 
Фридрихштадтский уезд основан в 1819 году в результате административной реформы, когда Фридрихштадтское гауптманство переформировалось в уезд.. В 1920 году центр переносится в Екабпилс и уезд переименовывается в Екабпилсский.

Население 
По переписи 1897 года население уезда составляло 64 795 человек, в том числе в Фридрихштадте — 5175 жит., в безуездном городе Якобштадт —  5829 жит.

Национальный состав 
Национальный состав по переписи 1897 года:
 латыши — 53 802 чел. (83,0 %),
 евреи — 6037 чел. (9,3 %),
 немцы — 1809 чел. (2,8 %),
 русские — 1674 чел. (2,6 %),
 литовцы — 756 чел. (1,2 %),

Административное деление 
В 1913 году в уезде было 22 волостей:

Примечания

Ссылки 
 

Уезды Курляндской губернии
Уезды Латвии